LRRFIP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 721 амінокислот, а молекулярна маса — 82 171.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як сигнальний шлях Wnt, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки